Die Abkürzung AAPI steht für:
 Agitation-Aggression Psychiatric Inventory (auch AAPI-CR: Agitation-Aggression Psychiatric Inventory - Clinician Report, ein Diagnostisches Verfahren in der Psychiatrie)
 American Association of Physicians of Indian Origin (Berufsverband Indisch-Amerikanischer Ärzte)
 Asian Americans and Pacific Islanders
 Association for Autonomous Psychoanalytic Institutes

AAPI